Pchnięcie kulą kobiet podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 20 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwyciężczynią została Tamara Press ze Związku Radzieckiego, złota medalistka w tej konkurencji z igrzysk olimpijskich w 1960 w Rzymie, która zwyciężyła na igrzyskach w Tokio także w rzucie dyskiem (na igrzyskach w Rzymie zdobyła w tej konkurencji srebrny medal). Dla brązowej medalistki Galiny Zybiny był to trzeci medal olimpijski w tej konkurencji (zdobyła wcześniej złoty medal na igrzyskach olimpijskich w 1952 w Helsinkach i srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w 1956 w Melbourne. Tamara Press ustanowiła w finale rekord olimpijski pchnięciem na odległość 18,14 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowały zawodniczki, które osiągnęły minimum 15,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodniczek osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Pchnięcie kulą kobiet